Örtrittjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örtrittjärnen (Malungs socken, Dalarna, 671557-138279), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,06 ha)
Örtrittjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674187-140026), sjö i Malung-Sälens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn